Джеррід Бейлісс (;  20 серпня 1988) — американський професійний баскетболіст. Виступає за китайський клуб «Сичуан Блу Вейлс». Позиція — захисник.

Кар'єра В НБА 

Джеррід був обраний на драфті 2008 під 11 загальним номером клубом Індіана Пейсерз. Ще до початку регулярної першості Бейлісс перейшов у Портленд Трейл-Блейзерс.

23 вересня 2009 Бейлісс встановив особистий рекорд результативності — він набрав 31 очко у грі проти «Сан-Антоніо Сперс».

23 жовтня 2010 Бейлісс перейшов у «Нью-Орлінс Горнетс».

20 листопада 2010 Бейлісс перейшов у «Торонто Репторз». 11 грудня 2010 Джеррід повторив кар'єрний рекорд результативності у грі проти «Детройт Пістонс».

У липні 2012 року Бейлісс підписав контракт із «Ґріззліс».

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон

|-
| align="left" | 
| align="left" | Портленд Трейл-Блейзерс
| 53 || 0 || 12.4 || .365 || .259 || .806 || 1.1 || 1.5 || .3 || .0 || 4.3
|-
| align="left" | 
| align="left" | Портленд Трейл-Блейзерс
| 74 || 11 || 17.6 || .414 || .315 || 831 || 1.6 || 2.3 || .4 || .1 || 8.5 
|-
| align="left" | 
| align="left" | Нью-Орлінс Горнетс
| 11 || 0 || 13.5 || .347 || .214 || .765 || 1.4 || 2.5 || .2 || .1 || 4.5 
|-
| align="left" | 
| align="left" | Торонто Репторз
| 60 || 14 || 22.4 || .429 || .348 || .810 || 2.5 || 4.0 || .6 || .1 || 10.0
|-
| align="left" | 
| align="left" | Торонто Репторз
| 31 || 11 || 22.7 || .424 || .423 || .852 || 2.1 || 3.8 || .8 || .1 || 11.4
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 80 || 4 || 22.1 || .419 || .353 || .836 || 2.2 || 3.3 || .7 || .2 || 8.7
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 31 || 5 || 21.0 || .377 || .301 || .789 || 1.9 || 2.1 || .6 || .2 || 8.1
|-
| align="left" | 
| align="left" | Бостон Селтікс
| 41 || 14 || 25.3 || .418 || .395 || .803 || 2.1 || 3.1 || 1.0 || .1 || 10.1
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мілуокі Бакс
| 77 || 4 || 22.3 || .426 || .308 || .883 || 2.7 || 3.0 || .8 || .2 || 7.8
|-
| align="left" | 
| align="left" | Мілуокі Бакс
| 52 || 18 || 28.9 || .423 || .437 || .778 || 2.7 || 3.1 || .9 || .2 || 10.4
|-
| align="left" | Кар'єра
| align="left" |
| 510 || 81 || 21.2 || .415 || .365 || .825 || 2.1 || 2.9 || .6 || .1 || 8.5

Плей-оф

|-
| align="left" | 2009
| align="left" | Портленд Трейл-Блейзерс
| 2 || 0 || 5.5 || .333 || .000 || .667 || .5 || .0 || .0 || .5 || 3.0
|-
| align="left" | 2010
| align="left" | Портленд Трейл-Блейзерс
| 6 || 2 || 27.7 || .431 || .400 || .792 || 2.7 || 3.8 || .3 || .0 || 13.5
|-
| align="left" | 2013
| align="left" | Мемфіс Ґріззліс
| 15 || 0 || 21.3 || .358 || .305 || .885 || 2.0 || 2.1 || .5 || .3 || 9.3
|-
| align="left" | 2015
| align="left" | Мілуокі Бакс
| 6 || 0 || 20.0 || .343 || .286 || .765 || 2.5 || 3.0 || .3 || .3 || 6.5
|-
| align="left" | Кар'єра
| align="left" | 
| 29 || 2 || 21.3 || .374 || .317 || .814 || 2.1 || 2.5 || .4 || .3 || 9.1

Посилання 
 Джеррід Бейлісс на NBA.com  

Баскетболісти «Портленд Трейл-Блейзерс»
Баскетболісти «Нью-Орлінс Пеліканс»
Баскетболісти «Торонто Репторз»
Баскетболісти «Мемфіс Ґріззліс»
Баскетболісти «Філадельфія Севенті-Сіксерс»
Народились 1988
Афроамериканські баскетболісти
Атакувальні захисники
Народились 20 серпня
Спортсмени з Аризони
Уродженці Фінікса